Maria Carolina de Bourbor-Duas Sicílias (em Italiano: Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice Gennara, Roma, 23 de junho de 2003) é um membro da Casa de Bourbon-Duas Sicílias. Filha de Carlos de Bourbon-Duas Sicílias, Duque de Castro e de sua esposa, Camilla Crociani, ela recebeu o título de Duquesa de Calábria e de Palermo.

Biografia

Família 
Descendente de Fernando I das Duas Sicílias e de Maria Carolina da Áustria, cuja dinastia foi derrubada em 1860 pelos revolucionários de Giuseppe Garibaldi e de um referendo que beneficiou a Casa de Saboia. A Princesa Maria Carolina nasceu em Roma, Itália, em 23 de junho de 2003. Ela é a primeira de sua dinastia a nascer em solo italiano em 150 anos.

Maria Carolina foi batizada na Capela Palatina do Palácio Real de Caserta. Seus padrinhos foram Lourenço da Bélgica, o Príncipe Pierre d'Arenberg, Anna Maria Pisanu (esposa do ex-presidente da Região da Sardenha, Giuseppe Pisanu) e a atriz Ines Sastre.

Seu nome foi escolhido em homenagem a algumas figuras históricas: Maria Carolina da Áustria, esposa de Fernando I das Duas Sicílias e filha de Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico; e de Maria Teresa da Áustria; Chantal é em honra a sua avó paterna Chantal de Chevron-Villette; enquanto que Edoarda foi em honra a sua avó materna, Edoarda Vessel; Beatriz foi em honra a sua tia paterna, Beatriz de Bourboun-Duas Sicílias; enquanto Genara foi dado em honra a Januário de Benevento, padroeiro de Nápoles.

Maria Carolina possui uma irmã mais nova, Maria Clara, Duquesa de Capri. A família reside no Mônaco.

Genealogia

Referências